Насимијенто има више значења:

 Насимијенто (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Насимијенто (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Насимијенто (Мазатлан Виља де Флорес), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Насимијенто (Санта Марија Уатулко), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Насимијенто (Викторија), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику